Miejscowości w Polsce:
 Rogożajny Małe
 Rogożajny Wielkie